Бобок:

 «Бобок» — фантастический рассказ Ф. М. Достоевского 1873 года.

Фамилия 
 Бобок, Геннадий Николаевич (род. 1941) — советский тренер по фехтованию, мастер спорта СССР.
 Бобок, Лоредана (род. 1984) — румынская гимнастка.
 Бобок, Михаил Фёдорович (род. 1933) — бригадир колхоза «Заря Молдавии» Фалештского района Молдавской ССР, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Бобки